Ми́кельсен () — фамилия. Известные носители:

 Микельсен, Кристиан (1857—1925) — норвежский магнат судоходства и государственный деятель.
 Микельсен, Эйнар (1885—1952) — датский и американский шахматист, мастер.
 Микельсен, Сверре — норвежский кёрлингист.

См. также